В одиночному розряді тенісного турніру Brasil Open 1990, який проходив в рамках Туру WTA 1990, Вероніка Мартінек здобула титул, у фіналі перемігши Донну Фейбер 6-2, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Ева Швіглерова (чвертьфінал)
 Беате Райнштадлер (2-ге коло)
 Катерін Моте-Жобкель (чвертьфінал)
 Марі П'єрс (2-ге коло)

 Вероніка Мартінек (переможниця)
 Відсутня
 Рената Баранскі (1-ше коло)
 Донна Фейбер (фінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Brasil Open